Четверико́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Четверикова, Анастасия Андреевна (род. 1998) — украинская спортсменка, заслуженный мастер спорта Украины по гребле на байдарке и каноэ.
 Четверикова, Жаннета Петровна (род. 1941) — белорусская актриса кино и театра.
 Четверикова, Наталья Анатольевна (род. 1947) — советская и российская актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР.
 Четверикова, Татьяна Георгиевна (род. 1949) — российская поэтесса, критик и искусствовед.